

Кіяни — село в гміні Спічин Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Кіяни — село в гміні Бейсце Казімерського повіту Свентокшиського воєводства